Papuk može značiti:
 Papuk – planina u istočnoj Hrvatskoj
 Park prirode Papuk – park u istočnoj Hrvatskoj
 Geopark Papuk – prvi hrvatski geopark
 NK Papuk Orahovica – nogometni klub iz Orahovice
 Papuk (planinski vrh) – najviši vrh planine Papuk